Bíró Ágnes
Bíró Ágnes (1917–2008) olimpiai bajnok úszó, az 1936. évi nyári olimpiai játékok résztvevője
Bíró Ágnes (?) nyelvész, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos segédmunkatársa, a Magyar utónévkönyv társszerkesztője
Biró Ágnes
Biró Ágnes (1957–) szlovákiai magyar politikus, az Magyar Közösség Pártja parlamenti képviselője Pozsonyban.

Jegyzetek